Amor kan syfta på:

 Amor – kärleksguden i den romerska mytologin
 Amor (sång) – en spanskspråkig populärmusiksång från 1943 skriven av Gabriel Ruiz och Ricardo López Méndez
 Amor-asteroid – en kategori av jordnära asteroider som är namngivna efter asteroiden 1221 Amor
 1221 Amor – en asteroid

Personer
 Amor Layouni (1992–), en svensk-tunisisk fotbollsspelare